Smíšená čtyřhra US Open 2022 probíhala v první polovině září 2022. Do smíšené soutěže newyorského tenisového grandslamu, hraného na tvrdém povrchu v Národním tenisovém centru Billie Jean Kingové, nastoupilo třicet dva dvojic. Obhájci titulu byli Američanka Desirae Krawczyková s Britem Joem Salisburym,, kteří nestartovali společně. Salisbury do mixu nezasáhl. Krawczyková vytvořila nejvýše nasazenou dvojici s deblovou světovou trojkou Nealem Skupskim z Velké Británie. Ve druhém kole však podlehli Caty McNallyové a Williamu Blumbergovi, kteří nastoupili do prvního turnaje jako spoluhráči.

Vítězem se stal čtvrtý nasazený pár Australnů Storm Sandersová a John Peers, který ve finále zdolal belgicko-francouzské nenasazené duo Kirsten Flipkensovou a Édouarda Rogera-Vasselina. Po dvousetovém průběhu 4–6 a 6–4 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–7]. Šampioni si do žebříčku ATP a WTA nepřipsali žádné body a při premiérovém startu získali první společnou grandslamovou trofej. Sandersová si připsala vůbec první grandslamový titul, pro Peerse to bylo první vítězství ve smíšené čtyřhře a druhé po mužském deblu Australian Open 2017. Na US Open triumfovali jako první ryze australské duo po 21 letech.

Nasazené páry

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

smíšená čtyřhra